

Musica 
 Emmy – gruppo musicale fondato da Madonna e Stephen Bray nel 1980.
 Emmy – cantante albanese nata nel 1989.
 Emmy the Great – cantante britannica nata nel 1984.

Televisione 
 Premio Emmy – importante premio televisivo internazionale.
 Primetime Emmy Awards – premio statunitense conferito dalla Academy of Television Arts & Sciences ai programmi televisivi statunitensi di prima serata.